Hüfte bezeichnet:
 beim menschlichen Körper und bei anderen Säugetieren die aus oberem Oberschenkel, Hüftgelenk und Hüftbein gebildete seitliche Körperpartie unterhalb der Taille siehe auch Hüftumfang: der größte Umfang am Gesäß
 bei Gliederfüßern das erste Extremitätenglied, siehe Coxa (Gliederfüßer)
 bei Rindfleisch ein bestimmtes Fleischstück, siehe Hüfte (Fleisch)

Siehe auch: